Карижа:

 Карижа — река в Калужской области.
 Карижа — село в Малоярославецком районе Калужской области, названное по реке.